СКТ — аббревиатура:

 Сибирская конфедерация труда — анархо-синдикалистское объединение в России.
 Советский комитет тюркологов — научно-координационный орган при Отделении литературы и языка АН СССР (1973—1991).
 Суперкавитационная торпеда — немецкая высокоскоростная противолодочная торпеда фирмы Diehl BGT Defence.
 Самозарядный карабин Токарева — советский карабин на базе винтовки СВТ.
 Спиральная компьютерная томография — метод исследования организма с помощью рентгеновских лучей.
 Семейный клуб трезвости — добровольное объединение семей, стремящихся к избавлению от зависимостей от использования психоактивных веществ и психоактивных действий.